Suffo ist der Nachname der folgenden Personen:

 Patrick Suffo (* 1978), kamerunischer Fußballspieler
 Sergio Suffo (* 1986), uruguayischer Fußballspieler